Robert Dudley peut se référer à :

 Robert Dudley (1532-1588), le  comte de Leicester, favori d'Élisabeth  d'Angleterre ;
 Robert Dudley (1574-1649), un explorateur, marin et écrivain anglais, fils illégitime du précédent ;
 Robert Dudley (1869-1955), un acteur américain.